— название биологических таксонов:
 , род растений семейства Злаки.
  — младший синоним рода растений .
  — род плеченогих из семейства .